Giovanni Iuliano – politico italiano
 Mark Iuliano – allenatore di calcio e calciatore italiano